Фортуна — давньоримська богиня. Інші значення:

Особи 
 Войцех Фортуна (1952) — колишній польський стрибун із трампліна, який виборов золоту олімпійську медаль в Саппоро.

Топоніми

Фортуна — місто та муніципалітет в Іспанії.

Фортуна — місто, штат Каліфорнія
 Фортуна — місто, штат Північна Дакота

Спорт

Вітрильник 
 «Фортуна» — яхта (двощогловий бермудський йол), корпус з червоного дерева, площа вітрил — 80 м². довжина 45 футів. Базування — м. Одеса.

Футбольні клуби 
 «Фортуна» — український футбольний клуб з Шаргорода.
 «Фортуна» — український футбольний клуб з Андрушівки.
 «Фортуна» — український футбольний клуб з Комарівки.
 «Фортуна» — німецький футбольний клуб з Дюссельдорфа.
 «Фортуна» — німецький футбольний клуб з Кельна.
 «Фортуна» — нідерландський футбольний клуб з Сіттарда.
 «Фортуна» — російський футбольний клуб з Митищ.

Інше 
 19 Фортуна — астероїд у Сонячній системі.
 Фортуна — криптографічно стійкий генератор псевдовипадкових чисел названий на честь римської богині щастя.
 «Фортуна» — газета в Стрию.
  — перша букмекерська контора в Чеській республіці, заснована 29 березня 1990 року.

Див. також 
 Фортуна (прізвище)